XBM  – file di immagine

Codici 
 xbm – codice ISO 639-3 della lingua middle breto